Oznaczenie IATA dla portu lotniczego Salto